Клибанов — фамилия.

Известные носители 
 Клибанов, Александр Ильич (1910—1994) — советский и российский историк.
 Клибанов, Яаков (1887—1966) — израильский юрист, политик, депутат кнессета первых трёх созывов.

См. также 
 Клебанов 
 Клеванов